Victor Nwankwo ist der Name folgender Personen:

* Victor Nwankwo (Verleger) (1944–2002), nigerianischer Verleger
 Victor Nwankwo (Leichtathlet) (* 1969), nigerianischer Leichtathlet